RLM steht als Abkürzung für:

 Reichhold & Lang, München, dort bis 1940 existierende Lithografische Kunstanstalt
 Reichsluftfahrtministerium, ein Ministerium in der Zeit des Dritten Reichs

 Registrierende Leistungsmessung, Lastgangmessung von Energieversorgern
 Right-to-Left Mark (HTML-Entität &rlm;), englisch für „Rechts-nach-links-Zeichen“, ein bidirektionales Steuerzeichen
 Reallexikon der Medizin und ihrer Grenzgebiete, siehe Heinz Ueberberg

Abkürzung